peut faire référence à différentes unités militaires de plusieurs pays.

77th Battalion, CEF, le  Bataillon du Corps expéditionnaire canadien de la Première Guerre mondiale

de tirailleurs sénégalais